Рогозкино — название нескольких населённых пунктов:
 Рогозкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Рогозкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.